Дипломатические представительства САДР раскинулись широко по многим признавшим независимость САДР государствам, многие представительства САДР открыты в государствах, не признающих её независимость. Кроме того, в некоторых государствах, отказавшихся от признания САДР, «заморозивших» или разорвавших с ней отношения ранее находились посольства САДР.

Азия 

  Тимор-Лешти
 Дили (Посольство)
 
 Дамаск (Генеральная делегация)

Африка 

 
 Алжир (Посольство)
 
 Луанда (Посольство)
 
 Аккра (Посольство)

Хараре  (Посольство)
 
 Эль-Кувейт (Кувейт) (Посольство-не резидент)
 
 Аккра (Гана) (Посольство-не резидент)
 
 Найроби (Посольство) 
 
 Триполи (Генеральная делегация)

Дар-эс-Салам (Танзания)  (Посольство-не резидент)
 
 Мапуту (Посольство)

Луанда (Ангола)  (Посольство-не резидент)
 
 Абуджа (Посольство)

Кампала (Уганда)  (Посольство-не резидент)
 
 Дар-эс-Салам (Посольство)

Кампала (Посольство)
 
 Аддис-Абеба (Посольство)
 
 Претория (Посольство)

Аддис-Абеба (Эфиопия)  (Посольство-не резидент)

Северная Америка 

 
Манагуа (Никарагуа)  (Посольство-не резидент)
 
 Гавана (Посольство)
 
 Мехико (Посольство)
 
 Манагуа (Посольство)
 
 Панама (Посольство)
 
 Панама (Панама) (Посольство-нерезидент)

Южная Америка 

 
 Каракас (Венесуэла) (Посольство-нерезидент)
 
 Каракас (Посольство)
 
 Джорджтаун (Посольство открывается)
 
 Монтевидео (Посольство) 
 
 Кито (Посольство)

Международные организации 

 Аддис-Абеба (Постоянная миссия в АфроСоюзе)
 Брюссель (Офис САДР в ЕС)
 Женева (Офис САДР в ООН)
 Нью-Йорк (Офис САДР в ООН)

Бывшие посольства 
Азия
 
 Нью-Дели (Посольство)
 
 Нью-Дели (Индия) (Посольство-нерезидент)
Африка
 
 Бисау (Посольство)
 
 Лусака (Посольство))
 
 Антананариву (Посольство)
 
 Антананариву (Мадагаскар), потом Алжир (Алжир) (Посольство-нерезидент)
Северная Америка
 
 Порт-о-Пренс (Посольство)
 
 Панама (Панама) (Посольство-нерезидент)
Южная. Америка
 
 Монтевидео (Уругвай) (Посольство-не резидент)

См. также 
 Список дипломатических миссий в Сахарской Арабской Демократической Республике
 Международная реакция на провозглашение независимости Сахарской Арабской Демократической Республики

Ссылки 
  Embassy of the Sahrawi Arab Democratic Republic in Venezuela 
 Embassy of the Sahrawi Arab Democratic Republic in Mexico 
  Embassy of the Sahrawi Arab Democratic Republic in Panama 
 Embassy of the Sahrawi Arab Democratic Republic in Algeria  
 Sahrawi embassies & delegations in the world
 Embajadas y Consulados extranjeros en el Ecuador — República Árabe Saharaui Democrática Non-resident, based in Caracas (Venezuela).
 Foreign embassadors in Namibia — Embassy of the Sahrawi republic Non-resident, based in Luanda (Angola).
 Embassy of the Sahrawi Arab Democratic Republic in Mauritius Non-resident, based in Dar-es-Salaam (Tanzania).
 Lesotho King says Saharawi is a sovereign state Accepting credentials from the Ambassador of the Sahrawi to Lesotho.
 Sahrawi Ambassador presents letters of credentials to president of Timor Leste
 The New Saharawi Ambassador presents his letters of credence to the General Governor of Belize Non-resident, based in Panama City (Panama).

Примечания 

Дипломатические представительства по странам
Внешняя политика Сахарской Арабской Демократической Республики
Сахара